Александр Яковлевич Шер (1 февраля 1897 — 29 октября 1981) — советский востоковед, китаевед, специалист в области китайской письменности, переводчик.

Являлся младшим научным сотрудником Института Востоковедения АН СССР

Биография 

Родился в 1897 в семье зажиточных евреев мещан в Иркутске. Отец — Яков Шлеймович (Соломонович) Шер (1864 г. р.), мать — Ита Борисовна Шер. Имел 2 сестры: Серафиму и Лию.

Учился с 1922 по 1926 в Московском Институте Востоковедения на экономическом и дипломатическом отделениях.

С 1926 по 1931 работал в ОГПУ.

В 1938 году был репрессирован.

5 января 1940 года был реабилитирован за недоказанностью предъявленного ему обвинения.

Деятельность 

Работал в Отделе языков народов Азии и Африки Института востоковедения АН СССР в 1967—1977 гг., также известен прежде всего своими трудами по проблемам китайской письменности.

Работал над третьим и четвёртым томами «Большого китайско-русского словаря» (БКРС) Ильи Михайловича Ошанина.

Переводил китайские фильмы.

Главная работа Александра Шера помимо научных статей является монография «Что нужно знать о китайской письменности», ответственным редактором которой был М. В. Солнцев, он же написал предисловие. В ней А. Я. Шер выделяет «ключевые знаки» и «краевые графемы». «Ключевой знак (простой иероглиф), являясь составной частью сложного иероглифа, выступает в роли смыслового показателя, указывая, к какой сфере относится слово, записываемое данным иероглифом». Краевые графемы это ключевые знаки, «которые являются основными смысловыми показателями»

Модель, предложенная А. Я. Шером, восходит к китайской традиции выделения «ключей» в лексикографическом и таксономическом аспектах и понятийной пары — «семантический определитель» и «фонетический определитель» (ключ и фонетик), используемых при анализе знаков фоноидеографического типа. При этом списки элементов могут включать в себя как простые логограммы (иероглифы), так и составляющие знак семантические компоненты.

А. Я. Шер выделил 214 существующих в настоящее время ключевых знаков, из которых 47 не являются самостоятельными знаками и используются только как элементы сложных иероглифов. Ключевые знаки являются, в основном, смысловыми показателями, они рассматриваются, скорее, с лексикографической позиции. То есть между двумя частями сложного иероглифа возникают как формальные, так и семантические отношения.

Труды 
Что нужно знать о китайской письменности / Александр Яковлевич Шер . — Москва : Наука, 1968 . — 213 с. — На рус. яз.

Семья 
Отец- Яков Соломонович Шер (1864 — ?)

Мать — Ита Борисовна Шер (1869 — ?) — кустарь, занималась выработкой фруктовых вод

Сестры — Серафима (1896- ?) и Лия (1901—1976) — медицинский работник и просветитель

Брат — Абрам (1897 — ?) — участник Первой Мировой войны и белого движения. 1919 — в офицерской роте Иркутской военно-инструкторской
школы

См. также 
 Ошанин, Илья Михайлович
 Солнцев, Вадим Михайлович
 Графемы

Литература 

 Бухаров Владислав Евгеньевич, Кобжицкая Ольга Германовна Семантико-граммотологический анализ сложных логограмм с семой "утварь" // Academy. 2018. №4
 Что нужно знать о китайской письменности / Александр Яковлевич Шер . — Москва : Наука, 1968 . — 213 с.

Примечания

Ссылки 
 https://book.ivran.ru/f/trudyivran2017-6yazykiyuva.pdf
 https://ru.openlist.wiki/Шер_Александр_Яковлевич_(1897)
 https://bessmertnybarak.ru/books/person/1819005/
 Максименкова Александра Михайловна О некоторых причинах упрощения ключевой поисковой системы // Magister Dixit. 2011. № 4. (дата обращения: 07.12.2020).
 https://www.bsu.ru/content/disser/600/sharaveva-disser-01.-01.2017..pdf 
 Татаренко Татьяна Валерьевна Отражение культурных особенностей и различий в интерпретациях базовых знаков китайской письменности // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2020. № 2. (дата обращения: 07.12.2020).
 https://mgimo.ru/upload/2019/11/sbornik-kitajskij-yazyk.pdf
 https://www.vokitai.ru/wp-content/uploads/2010/08/puti2.pdf 
 РАН, Большой мир китайского языка / О. И. Завьялова. — 2-е изд — М.: Восточная книга, 2014. — 320 с.
 Завьялова О. И. КИТАЙСКОЕ ПИСЬМО // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016); https://bigenc.ru/linguistics/text/2070308

Востоковеды по алфавиту
Востоковеды XX века
Востоковеды, репрессированные в СССР
Китайская каллиграфия
Письменности Восточной Азии
Востоковеды СССР
Учёные, репрессированные в СССР
Синологи СССР
Синологи России
Филологи СССР
Филологи, репрессированные в СССР